Dog House – cuccia per cani progettata dal designer britannico Michael Young 
 Dog House – camera adiacente al Rig floor durante le operazioni di trivellazione per il supporto alle attività